Гран-при Италии 2000 года — четырнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италия. Соревнования состоялись 10 сентября 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:25,595
 На первом круге гонки произошла авария между Ярно Трулли, Хайнцем-Харальдом Френтценом, Рубенсом Баррикелло, Дэвидом Култхардом и Педро де ла Росой. Гонщики не пострадали, но оторвавшееся правое переднее колесо автомобиля Френтцена перелетев через ограждение трассы попало в грудь и голову маршала, который от полученных травм скончался.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии